NBA Defensive Player of the Year är ett pris i NBA till den spelare som har under säsongens gång spelat det bästa försvarsspelet. Priset har delats ut sedan säsongen 1982/1983 då Sidney Moncrief vann priset. Ben Wallace och Dikembe Mutombo är de spelare som har vunnit priset flest gånger, fyra gånger vardera.

Vinnare

Spelare med två eller fler utmärkelser 
 4 utmärkelser
 Dikembe Mutombo, Ben Wallace
 3 utmärkelser
 Dwight Howard, Rudy Gobert
 2 utmärkelser
 Sidney Moncrief, Mark Eaton, Dennis Rodman, Hakeem Olajuwon, Alonzo Mourning, Kawhi Leonard

Se även 
 NBA Coach of the Year Award
 NBA Rookie of the Year Award
 NBA Most Improved Player Award
 NBA Most Valuable Player Award
 NBA Sportsmanship Award
 NBA Sixth Man of the Year Award
 J. Walter Kennedy Citizenship Award

Priser och utmärkelser instiftade 1983
NBA-priser